«Blonde» o «Blond» palabra que en inglés equivale a la española blondo o blonda (es decir rubio/a) puede referirse a:

 Blonde (película de 2001), 
 Blonde (película de 2022) 
 Blonde (novela), 
 HMS Blonde (1819)
 HMS Blonde (1910)
 Blonde (álbum de Cœur de pirate), 
 Blonde (álbum de Alizée), 
 Blonde (álbum de Ghost Beach), 
 Blonde (canción de Alizée),
Blond (álbum de Frank Ocean)
Blondes 
 Blondes (banda), 
 Blondes (álbum de John Stewart), 
 Blondes (álbum de Blondes),